Нау́мова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Наумова, Алина Леонидовна (род. 1934) — советская шашистка.
 Наумова, Анна Степановна (1921—2004) — Герой Социалистического Труда, доярка.
 Наумова, Варвара Николаевна (1907—1941) — советская поэтесса.
 Наумова, Вероника Сергеевна (род. 1995) — российская футболистка.
 Наумова, Галина Романовна (род. 1947) — советский и российский историк.
 Наумова, Дарья Сергеевна (род. 1995) — белорусская тяжелоатлетка.
 Наумова, Екатерина Григорьевна (1930—2017) — советский и российский передовик производства, наладчица. Герой Социалистического Труда (1974).
 Наумова, Елена Станиславовна (род. 1954) — русская поэтесса и прозаик, журналистка, педагог.
 Наумова, Клавдия Михайловна (род. 1940) — советская спортивная гимнастка, акробатка; тренер.
 Бондарь (Наумова), Ксения Игоревна (род. 1990) — российская волейболистка.
 Наумова, Лариса Ивановна (род. 1945) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2011).
 
 Наумова, Марина Сергеевна (Колонина; род. 1970) — российская пятиборка.
 Наумова, Мария (род. 1973) — латвийская певица.
 Наумова, Марьяна Александровна (род. 1999) — российская пауэрлифтер.
 Наумова, Нина Петровна (1930—2015) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Наумова, Оксана Владимировна (Василиса Володина; род. 1974) — российский астролог и телеведущая.
 Наумова, Ольга Валерьевна (род. 1972) — российский топ-менеджер.
 Наумова, Прасковья Павловна (1926—2013) — советский и российский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Наумова, Римма Павловна (1933—2013) — советский и российский учёный-биолог, педагог, доктор биологических наук, профессор.
 Наумова, Татьяна Германовна (в браке Власова; род. 1977) — российская спортсменка (спортивное ориентирование на лыжах, биатлон).

Составные фамилии 
 Наумова-Широких, Вера Николаевна (1877—1955) — советский учёный-литературовед, Герой Труда.